Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mariano Zabaleta che ha battuto in finale Gastón Gaudio 6-1 4-6 7-6(4).

Teste di serie

  Assente
  Gastón Gaudio (finale)
  Nicolás Massú (primo turno)
  Juan Ignacio Chela (quarti di finale)

 Tommy Robredo (secondo turno)
 Fernando González (semifinali)
 Jonas Björkman (primo turno)
 Mariano Zabaleta (campione)
 Michail Južnyj (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2004
ATP Tour 2004